Жуковский сельсовет (сельский совет)

Жуковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Жуковский сельсовет — в Козульском районе Красноярского края.
 Жуковский сельсовет — в Куртамышском районе Курганской области.
 Жуковский сельсовет — в Уфимском районе Республики Башкортостан.
 упразднённые
 Жуковский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (до 1939)

Жуко́вский се́льский сове́т () — название сельских советов на Украине (упразднены в 2020 году):

 Жуковский сельский совет — Мукачевский район, Закарпатская область.
 Жуковский сельский совет — Тлумачский район, Ивано-Франковская область.
 Жуковский сельский совет — Згуровский район, Киевская область.
 Жуковский сельский совет — Золочевский район, Львовская область.
 Жуковский сельский совет — Глобинский район, Полтавская область.
 Жуковский сельский совет — Кобелякский район, Полтавская область.
 Жуковский сельский совет — Бурынский район, Сумская область.
 Жуковский сельский совет — Бережанский район, Тернопольская область.
 Жуковский сельский совет — Славутский район, Хмельницкая область.
 Жуковский сельский совет — Куликовский район, Черниговская область